Alcelaphus is een geslacht van zoogdieren uit de familie der Bovidae (holhoornigen).

Soorten 
 Alcelaphus buselaphus (Pallas, 1766) (Hartenbeest)
 Alcelaphus lichtensteinii (Peters, 1849) (Lichtensteinantilope)

Holhoornigen